Эйтс () может означать:
 Джеймс Эйтс (1798—1882) — американский учёный, посетивший Антарктику;
 Рошелль Эйтс (англ. Rochelle Aytes, род. 17 мая 1976) — американская актриса.
 Эйтс — американская полярная станция, действовавшая в 1963—1965;
 Берег Эйтса — побережье в Западной Антарктиде.